Miejscowości w USA:
 Mount Gilead – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery
 Mount Gilead – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
Gminy w USA:
 Mount Gilead (ang. Mount Gilead Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery